Lepidella:

Amanita sect. Lepidella, sección de Amanita
Lepidella , sinónimo de Lepidaria